Adrast d'Argos, rei d'Argos
 Adrast de Frígia, príncep de Frígia
 Adrast d'Afrosísies, filòsof grec
 Adrast (fill de Tàlau)
 Adrast (fill de Cresos)
 Adrast (fill de Mèrops)